Newbery ist der Familienname folgender Personen:

 Chantelle Newbery (* 1977), australische Wasserspringerin
 David Newbery (* 1943), britischer Ökonom
 John Newbery (1713–1767), englischer Verleger und Autor
 Jorge Newbery (1875–1914), argentinischer Pilot
 Robert Newbery (* 1979), australischer Synchronspringer 

Siehe auch:
 Newbery Medal, seit 1922 von der Association for Library Service to Children vergebener Literaturpreis
 Flughafen Buenos Aires-Jorge Newbery, Flughafen von Buenos Aires
 Newberry
 Newbury